

Muziek

Albums  
 Fly Away (Banaroo), een studioalbum van Duitse groep Banaroo
 Fly Away (Corrinne May), het debuutalbum van Corrinne May
 Fly Away (Paul Wright), het debuutalbum van Paul Wright
 Fly Away (Voyage), een album van de discogroep Voyage
 Flyaway (Nutshell), het tweede album van Nutshell

Nummers 
 Fly Away (John Denver), een nummer geschreven en uitgevoerd door John Denver, van het album Windsong
 Fly Away (Haddaway), een nummer van Haddaway van het album The Drive
 Fly Away (Lenny Kravitz), een nummer van Lenny Kravitz van het album 5
 Fly away (Teach-In)
 "Fly Away", een nummer van Blackfoot van het album Marauder
 "Fly Away", een nummer van Michael Jackson van het album Bad
 "Fly Away", een nummer van Cecilia van het album Inner Harmony
 "Fly Away", een nummer van Misia van het album Kiss in the Sky
 "Fly Away", een nummer van The Black Eyed Peas van het album Elephunk
 "Fly Away", een nummer van F.I.R. van het album F.I.R.-Fairyland in Reality
 "Fly Away", een nummer van Sugarland van het album Twice the Speed of Life
 "Fly Away", een nummer van Nelly van The Longest Yard (soundtrack)
 "Fly Away", een nummer van The Cheetah Girls van The Cheetah Girls: One World (soundtrack)
 "Fly Away", een nummer van TeddyLoid van de soundtrack van de tv-serie Panty & Stocking with Garterbelt
 "Fly Away", een nummer van Ariana Dvornik
 "Fly Away", een nummer van Asami Izawa uit de tv-serie Eureka Seven
 Flyaway (Nutshell), een nummer van Nutshell van het album Flyaway
 "Last Dollar (Fly Away)", een nummer van Tim McGraw van het album Let it Go

Overig 
 Fly Away (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2011
 Flyaway (boek), een first-person thrillerroman van Desmond Bagley, uit 1978
Flyaway, een literair tijdschrift van Iowa State University
Fly Away, een speciaal model Enterprise van de Duitse attractiebouwer HUSS
Spoontus, een enterprise van dit type in het Franse attractiepark La Recré des 3 Curés, tot 2014 als Fly Away in het Belgische attractiepark Bobbejaanland